Monstercat ist ein kanadisches Independent-Label im Bereich der Elektronischen Tanzmusik, dessen Hauptsitz in Vancouver ist. Das Netlabel wurde am 11. Juni 2011 von Mike Darlington und Ari Paunonen gegründet.

Labelprogramm 
Monstercat ist kein klassisches Musiklabel. Es bringt vor allem digitale Veröffentlichungen heraus und konzentriert sich zunehmend auf das Streaming von Musik.

Der Künstler behält die komplette Kontrolle über das Copyright und darf die veröffentlichten Songs auch anderen Labels anbieten. Zusammen mit der Kompilation Monstercat 018 – Frontier (6. August 2014) erschien das „Monstercat Manifesto“, in dem das Label erklärt, dass sie die alten Urheberrechte für antiquiert und überholt halten. Stattdessen ermuntern sie dazu Musik zu teilen und auch zu remixen. Für das Label ist sowohl Bootleging als auch nicht autorisiertes Remixen kein Problem.

Die Veröffentlichungen der Künstler erscheinen unter anderem über die eigene Website, iTunes, Xbox Music, Spotify, Deezer, SoundCloud, Bandcamp, Google Play Music, Apple Music und Beatport. Videos erscheinen über Twitch und YouTube.

Das Hauptgeschäft des Labels sind jedoch die unterschiedlichen Sampler. Das Label veröffentlicht neue Lieder jeden Montag und Donnerstag (Monstercat: Uncaged) sowie jeden Dienstag und Freitag (Monstercat: Instinct). Zusätzlich erscheint mittwochs ein Podcast über Twitch.tv. Etwa alle 40 Lieder beziehungsweise alle drei bis vier Monate wird ein neuer Sampler veröffentlicht.

Geschichte 
Im Juli 2011 heben Mike Darlington und Ari Paunonen Monstercat als YouTube-Kanal aus der Taufe. Darlington und Paunonen starteten eine Samplerreihe, um den Künstlern sowohl eine Möglichkeit zur Veröffentlichung zu bieten, als auch den Wettbewerb unter den Künstlern zu minimieren. Als erster Song erschien Dubstep Killed Rock 'n' Roll von Ephixa, der erste Sampler erschien am 7. Juli 2011 mit sieben Liedern der Künstler Feint, Halo Nova (heute: Varien), Stephen Walking, Ephixa, Neilio, Arion und Going Quantum. Zunächst nur als Plattform für befreundete Bands und Künstler gedacht, entwickelte das Label ein Eigenleben.

Im Dezember 2011 unterschrieb Krewella, eine US-amerikanische EDM-Gruppe aus Chicago, Illinois bei Monstercat. Das erste Lied wurde Killin’ It und damit das erste eigene Stück, das die Gruppe je bei einem Label veröffentlicht hatte. Monstercat startete eine Social-Media-Kampagne und kollaborierte mit zahlreichen EDM-YouTube-Channels um Krewella zu fördern. Ihr zweiter Song This Is Not The End, eine Kollaboration mit Pegboard Nerds, erschien im September 2013 bei Monstercat und später, bei Columbia Records, als Teil ihres ersten Albums Get Wet. 2012 erreichte das Label mit seiner siebten Kompilation zum ersten Mal Platzierungen in den iTunes-Charts. Fans hatten eine Kampagne namens Operation Dethroned gestartet, um die Kompilation auf Platz 1 der iTunes-Charts zu heben. Es erschien ein YouTube-Video mit einer schwarzen Katze, die später Pate für das Logo des Labels stand. Auch weitere Alben erreichten Platz 1 der iTunes-Dance-Charts sowie hohe Platzierungen bei Beatport.

Im Juni 2014 verkaufte das Label sein ein Millionstes Album in den Vereinigten Staaten. Im Juli 2014 finanzierte das Label seine erste Tour mit Pegboard Nerds, Stephen Walking und Varien. Das Label ließ die Fans abstimmen, wo die Künstler auftreten sollten. 20 Termine kamen zustande. Im September erschien anlässlich des dritten Geburtstag des Labels ein Mix von 78 Liedern, der von Didrick erstellt wurde. Im Dezember des gleichen Jahres wurde ein eigener digitaler 24-Stunden-Radiokanal auf Twitch.TV veröffentlicht.

Seit 2018 gibt es von Monstercat nun einen neuen Kanal namens "Monstercat: Instinct". Dieser fokussiert sich an melodische, emotionale Lieder und deren Hauptkanal Monstercat heißt nun "Monstercat: Uncaged". Auf diesem Kanal findet man eher pulsierende, energische Lieder. Seit der Trennung der Musikrichtungen wurden die Veröffentlichungstage der Lieder ebenfalls geändert. Montags und donnerstag werden Lieder auf Uncaged veröffentlicht, am Dienstag und Freitag dann auf Instinct und am Mittwoch kommt auf Twitch.TV ein neuer Podcast "Call Of The Wild" (kurz: COTW)

Am 9. Februar 2021 erklärte Monstercat, das Progressive-House-Label "Silk Music" gekauft zu haben. Dieses bildet jetzt neben Instinct und Uncaged  unter dem Namen "Monstercat Silk" den dritten Kanal unter Monstercat. Neben den 2 Veröffentlichungen pro Woche, die hier mittwochs und freitags erscheinen sollen, laufen permanent drei Livestreams mit sich leicht unterscheidenden Musikrichtungen. Silk folgt einer Philosophie, nach der Musik den Hörer entspannen und dadurch unter anderem therapeutische Wirkung haben soll.

Diskografie

Label-Sampler

EPs und Alben

Weihnachts- und Halloween-EPs

„Best Of“-Kompilationen

Weblinks 
 Offizielle Website

Einzelnachweise 

Kanadisches Musiklabel
Electronica-Label
Independent-Label
Unternehmen (Vancouver)
YouTube-Kanal
Label-Diskografie